Alberghetti ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Alberghetti (geb. 1936), italienische Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin
 Carla Alberghetti (geb. 1939), italienische Opernsängerin (Sopran)